Кашуэйра-Паулиста ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Параиба-Паулиста. Входит в экономико-статистический  микрорегион Гуаратингета. Население составляет 36 810 человек на 2007 год. Занимает площадь 287,837 км². Плотность населения — 104,8 чел./км².

История 
Город основан 9 марта 1880 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт по состоянию на 2003 год составляет 115.173.145,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения по состоянию на 2003 год составляет 3.998,65 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала по состоянию на 2000 год составляет 0,794 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfb.

Муниципалитеты штата Сан-Паулу